Коробейкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Коробейкино — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Коробейкино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Коробейкино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.